Detta är en lista över sjöar i Nybro kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nybro kommun.

Lista

Nybro kommun
 Lista